Петра Цетковська (; нар. 8 лютого 1985, Простейов, Чехословаччина) неактивна чеська тенісистка (не виступає з 2016 року). 
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 25 місце досягнула 18 червня 2012 року.
Перемагала таких гравців з першої десятки світового рейтингу: Маріон Бартолі, Олена Дементьєва, Анджелік Кербер, Лі На, Агнешка Радванська, Каролін Возняцкі і Віра Звонарьова.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 1 (1 поразка)

Парний розряд: 5 (2 титули, 3 поразки)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 36 (23 титули, 13 поразок)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Результати особистих зустрічей
 Маріон Бартолі 2-0
 Олена Дементьєва 1-1
 Сара Еррані 2-1
 Ана Іванович 2-1
 Анджелік Кербер 2-3
 Лі На 2-1
 Агнешка Радванська 4-0
 Слоун Стівенс 1-3
 Каролін Возняцкі 2-2
 Віра Звонарьова 1-0

Перемоги над гравцями першої десятки

Примітки

Посилання 

 
 
 

Чеські тенісистки
Персоналії:Простейов
Народились 1985
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012